Соревнования по тройному прыжку с места среди мужчин на летних Олимпийских играх 1900 прошли 16 июля. Приняли участие десять спортсменов из четырёх стран.

Призёры

Соревнование

Ссылки 
 Официальный протокол игр  
 Результаты соревнований 

Прыжки с места на Олимпийских играх